La Fièvre de l'or peut faire référence à :

Films 
 La Fièvre de l'or, film documentaire d'Olivier Weber réalisé en 2008.
 La Fièvre de l'or, film de 1982 de Charlton Heston et Kim Basinger.
 La Fièvre de l'or, film de 1912 de René Leprince et Ferdinand Zecca.

Jeu 
 La Fièvre de l'or, jeu de société créé en 2000 par Bruno Cathala et Bruno Faidutti.

Littérature 
 La Fièvre de l'or, roman d'aventures de l’écrivain américain Jack London.